Meureubo (Meureubo), een plaats in Indonesië
Meureubo (Suka Makmue), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing